Alumínio — elemento químico
 Alumínio (São Paulo) — município brasileiro

Desambiguação